Hollandse Brigade (1799-1802), een Nederlandse militaire eenheid in Britse dienst tijdens de Franse revolutionaire oorlogen
 Hollandse Brigade (Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog), een militaire eenheid van het Koninkrijk Holland die aan Franse zijde in Spanje vocht